tamil: a tamil nép tagja
 tamil nyelv
tamil írás